Miejscowości w USA:
 Willow Creek – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Valdez-Cordova
 Willow Creek – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Humboldt
 Willow Creek – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
Gminy w USA:
 Willow Creek (ang. Willow Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Willow Creek (ang. Willow Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Willow Creek (ang. Willow Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp